Il singolare del torneo di tennis Taça Brasília de Tênis 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Timea Bacsinszky che ha battuto in finale Ioana Raluca Olaru 7-5, 6-2.

Teste di serie 

 Julia Cohen (quarti di finale)
 Verónica Cepede Royg (primo turno)
 Florencia Molinero (semifinali)
 Timea Bacsinszky (Campionessa)

 María Irigoyen (quarti di finale)
 Mailen Auroux (primo turno)
 Ioana Raluca Olaru (finale)
 Elena Bogdan (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Taça Brasília de Tênis 2012